Santa Teresa to po hiszpańsku, portugalsku i włosku Święta Teresa

Miejscowości
 Santa Teresa – miasto w Wenezueli
 Santa Teresa – jednostka osadnicza w USA
 Santa Teresa (fikcyjna miejscowość)
 Santa Teresa (Espírito Santo) w mikroregionie Santa Teresa
 Santa Teresa Gallura
 Santa Teresa di Riva
 Santa Teresa – krańcówka szybkiego tramwaju w San Jose
 Santa Teresa – dystrykt w Peru

Zobacz też:
 Sainte-Thérèse – miasto w Kanadzie